Lijst van musea in Luxemburg (provincie) - in België
 Lijst van musea in Luxemburg (land) - de staat Luxemburg